Helge Larsen kan henvise til flere personer:

 Helge Larsen (embedsmand) (1902-1979) – dansk embedsmand, kontorchef
 Helge Larsen (arkæolog) (1905-1984) – dansk arkæolog og museumsinspektør, modtager af Hans Egede Medaillen
 Helge Larsen (borgmester) (1912-2004) – dansk fabrikant og borgmester i Kerteminde
 Helge Larsen (politiker) (1915-2000) – dansk politiker og undervisningsminister 1968-71
 Helge Larsen (komponist) (født 1948) - dansk amerikansk musiker-komponist sangskriver